

Geografia 
 Mei – freguesia di Arcos de Valdevez (Portogallo)

Sigle 
 Meeting delle etichette indipendenti – evento musicale annuale che si svolge a Faenza (Italia)
 Movimento Ecologista Indipendente – partito politico francese
 Movimento Europeo Internazionale - associazione paneuropea

Codici 
 MEI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Key Field di Meridian (Stati Uniti)
 mei – codice ISO 639-3 della lingua midob

Mineralogia 
 Mei – abbreviazione di meionite

Persone 
 Aldo Mei (1912-1944) – presbitero italiano, martire della Resistenza
 Andrea Mei (...) – musicista, compositore e produttore discografico italiano
 Andrea Mei (1989) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Anna Mei (1967) – ciclista su strada italiana
 Bernardino Mei (1612-1676) – pittore e incisore italiano
 Daniele Mei o "DJ Meo" (1960) – disc jockey, musicista e produttore discografico italiano
 Eva Mei (1967) – soprano italiano
 Francesco Mei (1981) – doppiatore e attore italiano
 Giovanni Mei (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore
 Girolamo Mei (1519-1594) – storico e letterato italiano
 Nicola Mei (1985) – cestista italiano
 Paolo Mei (1831-1900) – pittore italiano
 Pietro Mei (1797-1878) – artigiano e orologiaio italiano
 Stefano Mei (1963) – ex mezzofondista italiano

Personaggi 
 Mei – personaggio del manga 666 Satan
 Mei – nome nel doppiaggio italiano di Mediaset di Mai, personaggio dell'universo immaginario di Dragon Ball
 Mei – personaggio della serie animata Galactik Football

Altro 
 MEI – targa automobilistica di Meißen (Germania)
 Mei long – dinosauro

Note

Altri progetti